Gautreau est un nom de famille français notamment porté par :
 Florent Gautreau (né en 1971), journaliste français ;
 Henri Gautreau (1859-1947), inventeur et industriel français ;
 Sarah Gautreau (née en 1977), athlète française ;
 Victor Étienne Gautreau (1815-1887), rosiériste-obtenteur français ;
 Virginie Amélie Avegno Gautreau (1859-1915), mondaine parisienne.

Homophones 
 Laure Gauthreau (née en 1969), joueuse française de water-polo ;
 Tim Gautreaux (1947-), écrivain américain.

Notes et références 

Patronyme français